Absonderung steht für:

 Absonderung (Geologie)
 Absonderung als Sonderform der Mineral-Spaltbarkeit
 Absonderung von Patienten zur Infektionsprophylaxe, siehe Isolierung (Medizin)
 Absonderung Übertragungsverdächtiger zur Infektionsprophylaxe, siehe Quarantäne
 Absonderung als gesonderte Befriedigung eines Insolvenzgläubigers, siehe Absonderungsrecht
 Absonderung als Ausscheidung von Stoffwechselprodukten bei Pflanzen, siehe Exkretion
 Absonderung als Stoffabgabe durch Drüsen, siehe Sekretion

Siehe auch: